Dariusz Kowalski (aktor)
 Dariusz Kowalski (rzeźbiarz)